A 3901-es jelzésű autóbuszvonal Sátoraljaújhely és környékének egyik helyközi járata, amit a Volánbusz Zrt. lát el Sátoraljaújhely vasútállomás és Hollóháza között, útvonalára számos kistelepülést is felfűz.

Közlekedése 
A járat a Sátoraljaújhelyi járás székhelyének, Sátoraljaújhelynek a forgalmas vasútállomását köti össze az ország egyik legészakibb településével, Hollóházával (a legtöbb járat csatlakozik az érkező vonatra). A 3903-as és a 3905-ös busz is a két település közt közlekedik, de másik, a Zempléni-hegység lábánál fekvő településeket fűznek fel útvonalukra. A vonalat Pálházán osztják ketté, mivel itt futnak össze a Bózsva-völgy útjai. Napi fordulószáma átlagosnak mondható. A vonalon számos különféle járművel találkozhatunk.

A járat egy része lefedi az egykori Hegyközi Kisvasút útvonalát.

Megállóhelyei

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Sátoraljaújhely, vasútállomásvégállomás||62
|align=left|
|-
|1|| Sátoraljaújhely, Kossuth utca 33.; 40.||61
|align=left|
|-
|2|| Sátoraljaújhely, Hősök tere||60
|align=left|
|-
|3|| Sátoraljaújhely, Vasvári Pál utca||59
|align=left|
|-
|4|| ||58
|align=left|
|-
|5|| Sátoraljaújhely, Kazinczy utca 70., 51.||57
|align=left|
|-
|6|| Sátoraljaújhely, Kazinczy utca 138., 91.||56
|align=left|
|-
|7|| Sátoraljaújhely, torzsás||55
|align=left|
|-
|8|| Sátoraljaújhely (Rudabányácska), Fő utca||54
|align=left|
|-
|9|| Sátoraljaújhely, torzsás||53
|align=left|
|-
|10|| Sátoraljaújhely, TESCO||52
|align=left|
|-
|11|| Sátoraljaújhely, Mezőgép Vállalat||51
|align=left|
|-
|12|| ||50
|align=left|
|-
|13|| Alsóregmeci elágazás||49
|align=left|
|-
|14|| Mikóháza, temető||48
|align=left|
|-
|15|| Alsóregmec, Szabadság u.||47
|align=left|
|-
|16|| Felsőregmec, iskola||46
|align=left|
|-
|17|| Alsóregmec, Szabadság u.||45
|align=left|
|-
|18|| Mikóháza, temető||44
|align=left|
|-
|19|| Mikóháza, vegyesbolt||43
|align=left|
|-
|20|| Vilyvitányi elágazás||42
|align=left|
|-
|21|| Vilyvitány, temető||41
|align=left|
|-
|22|| Vilyvitány, tűzoltószertár||40
|align=left|
|-
|23|| Vilyvitány, forduló||39
|align=left|
|-
|24|| Vilyvitány, tűzoltószertár||38
|align=left|
|-
|25|| Vilyvitány, temető||37
|align=left|
|-
|26|| Vilyvitányi elágazás||36
|align=left|
|-
|27|| Vilyipuszta bejárati út||35
|align=left|
|-
|28|| Füzérradvány, kastélykerti elágazás||34
|align=left|
|-
|29|| Kovácsvágási elágazás||33
|align=left|
|-
|30|| Kovácsvágás, Fő út 19.||32
|align=left|
|-
|31|| Kovácsvágás, községháza||31
|align=left|
|-
|32|| Vágáshuta, autóbusz-forduló||30
|align=left|
|-
|33|| Kovácsvágás, községháza||29
|align=left|
|-
|34|| Kovácsvágás, Fő út 19.||28
|align=left|
|-
|35|| Kovácsvágási elágazás||27
|align=left|
|-
|36|| Pálháza, iskola bejárati út||26
|align=left|
|-
|37|| Pálháza, iskola||25
|align=left|
|-
|38|| Pálháza, forduló||24
|align=left|
|-
|39|| Pálháza, iskola||23
|align=left|
|-
|40|| Pálháza, iskola bejárati út||22
|align=left|
|-
|41|| Pálháza, autóbusz-váróterem||21
|align=left|
|-
|42|| Pálháza, ipartelep bejárati út||20
|align=left|
|-
|43|| Pálháza, ipartelep forduló||19
|align=left|
|-
|44|| Kishuta, kőkapui elágazás||18
|align=left|
|-
|45|| Kishuta, vegyesbolt||17
|align=left|
|-
|46|| Nagyhuta, autóbusz-forduló||16
|align=left|
|-
|47|| Kishuta, vegyesbolt||15
|align=left|
|-
|48|| Kishuta, kőkapui elágazás||14
|align=left|
|-
|49|| Pálháza, ipartelep forduló||13
|align=left|
|-
|50|| Pálháza, ipartelep bejárati út||12
|align=left|
|-
|51|| Bózsvai elágazás||11
|align=left|
|-
|52|| Bózsva (Kisbózsva), autóbusz-forduló||10
|align=left|
|-
|53|| Bózsvai elágazás||9
|align=left|
|-
|54|| ||8
|align=left|
|-
|55|| Nyíri, iskola||7
|align=left|
|-
|56|| Nyíri, községháza||6
|align=left|
|-
|57|| Füzérkomlós, iskola||5
|align=left|
|-
|58|| Füzérkomlós, nyíri elágazás||4
|align=left|
|-
|59|| Hollóháza, Károlyi u. 6.||3
|align=left|
|-
|60|| Hollóháza, Porcelángyár||2
|align=left|
|-
|61|| végállomás||1
|align=left|
|-
|62|| Hollóháza, iskola||0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források 
Menetrendi tájékoztató

Volánbusz
Magyarország helyközi és távolsági autóbuszvonalai
Borsod-Abaúj-Zemplén megye közlekedése